Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1996, classée en catégorie Tier II, se dispute du 8 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Conchita Martínez, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chanda Rubin et Brenda Schultz.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 1996)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 1996 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1996
Indian Wells
Sport en Californie en 1996
Tennis aux États-Unis en 1996
Sport en mars 1996